Aleksandr Vassilievitch Koutcheriavenko - en  et en  - (né le  à Belgorod en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 

Formé au HK Rys, il commence sa carrière avec le HK Spartak Moscou dans la Superliga en 2004. Il se joint au Salavat Ioulaïev Oufa deux ans plus tard. En 2008, il intègre l'effectif du SKA Saint-Pétersbourg dans la KHL.

Le , il est échangé au HK Dinamo Moscou en échange de Nikita Popougaïev.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || HK Spartak Moscou || Superliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| rowspan=2|2005-2006 || HK Spartak Moscou || Superliga || 32 || 1 || 1 || 2 || 6 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| HK Spartak Moscou 2 || Pervaïa Liga || 13 || 4 || 3 || 7 || 12 || || || || ||
|-
| rowspan=2| 2006-2007 || Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga || 22 || 2 || 2 || 4 || 2 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa Liga || 8 || 1 || 6 || 7 || 2 || || || || ||
|-
| rowspan=3| 2007-2008 || Salavat Ioulaïev Oufa 2 || Pervaïa Liga || 16 || 13 || 11 || 24 || 14 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || Superliga|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 20 || 2 || 0 || 2 || 6 || -- || -- || -- || -- || --
|-
| 2008-2009 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 51 || 7 || 8|| 15 ||12 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| rowspan=2| 2009-2010 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 31 ||5 ||7 ||12 ||6 ||2 ||0 || 0 ||0 ||2
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || Vyschaïa Liga|| 7 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2010-2011 || SKA Saint-Pétersbourg ||KHL || 21|| 2|| 1|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 13|| 1|| 8|| 9|| 8|| 8|| 3|| 7|| 10|| 4
|-
| 2011-2012 || SKA Saint-Pétersbourg ||KHL || 25|| 2|| 6|| 8|| 4|| 11|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 52|| 10|| 13|| 23|| 12|| 15|| 6|| 5|| 11|| 4
|-
| 2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 51|| 7|| 15|| 22|| 18|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2014-2015 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 5|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 47|| 11|| 18|| 29|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 27|| 2|| 9|| 11|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Avangard Omsk || KHL || 53|| 6|| 14|| 20|| 18|| 11|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 45|| 9|| 18|| 27|| 24|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2018-2019 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 37|| 8|| 14|| 22|| 12|| 7|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2019-2020 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 30|| 3|| 7|| 10|| 14|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 29|| 7|| 8|| 15|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2021-2022|| HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 51|| 17|| 38|| 55|| 14|| 23|| 4|| 17|| 21|| 6
|-
| 2022-2023|| HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL ||  || || || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en août 1987
Naissance à Belgorod
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Spartak Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Vitiaz
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HK Dinamo Moscou